Horo bezeichnet

 einen Tanz, siehe Horo (Tanz)
 ein japanischer Schild, siehe Horo (Schild)
 Holo (auch dargestellt als „Horo“), weibliche Protagonisten der Light-Novel-Reihe Ōkami to Kōshinryō